Folgende Viadukte verlaufen über die Ruhr:

 Ruhr-Viadukt (Herdecke)
 Ruhr-Viadukt (Witten)